Stockasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stockasjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (82,7 ha)
Stockasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (10,8 ha)
Stockasjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (0,5 ha)
Stockasjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (8,67 ha)

Se även
Stocksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn